Heliodor (en , en ) va ser un retòric grec i secretari privat de l'emperador Adrià.

Era contemporani i rival de Dionís de Milet que es diu que li va dir: "L'emperador li podrà donar diners i honors, però no el pot convertir en un orador." Probablement és la mateixa persona que Heliodor de Síria que com a recompensa per les seves habilitats retòriques fou nomenat per l'emperador prefecte d'Egipte, i pare de Avidi Cassi, usurpador del tron imperial romà durant el regnat de Marc Aureli. No hi ha dubte que aquest Heliodor és el que Deli Espartià qualifica d'amic d'Adrià, i diu que com tots els amics d'aquest emperador va ser maltractat per ell. Podria ser també l'Heliodor que és tractat de forma satírica pels epigramistes de lAntologia grega.

Referències 

Governadors romans d'Egipte